Die Sybase Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Februar bis 4. März 2001 in San José, Kalifornien, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Dubai Tennis Championships in Dubai und das Abierto Mexicano Pegaso in Acapulco gespielt, welche anders als das Turnier in San José, das zur Kategorie ATP International Series zählte, zur höher dotierten International Series Gold gehörten.

Zweifacher Titelverteidiger war der Australier Mark Philippoussis, der dieses Jahr im Achtelfinale gegen Juan Balcells ausschied. Neuer Turniersieger wurde der an acht gesetzte Brite Greg Rusedski, der im Turnier nur einen Satz abgab und im Finale gegen die Nummer 1 der Setzliste Andre Agassi in zwei Sätzen siegreich blieb. Er gewann den einzigen Titel der Saison und den zehnten seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jan-Michael Gambill und Scott Humphries, traten dieses Jahr nicht gemeinsam beim Turnier an; Humphries war mit Justin Gimelstob an Position 2 gesetzt, verlor aber im Viertelfinale, während Gambill an der Seite von Jonathan Stark erneut das Finale erreichte. Dort unterlagen sie den an vier gesetzten Mark Knowles und Brian MacPhie. In dieser Konstellation war es der erste Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Knowles den 16. und MacPhie den 3. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in San José (Kalifornien)